Friedrich Adam Scholler  (Bayreuth, 1718 – Barby, 3 de abril de 1785) foi um padre e botânico alemão.

Scholler, Friedrich Adam